George Boateng ist der Name folgender Personen:

* George Boateng (Fußballspieler, 1975) (* 1975), niederländischer Fußballspieler
 George Boateng (Rapper) (* 1982),  deutscher Fußballspieler und Rapper